

Amerikai Egyesült Államok
Burnside (Arizona)
Burnside (Illinois)
Burnside (Wisconsin)

Matematika
William Burnside, brit matematikus
Burnside-probléma
Burnside-sejtés